Ambatomanga, village malgache ;
 Ambatomanga, commune urbaine malgache.